Pamphile (du grec ancien pan qui signifie tout et philos qui signifie ami) peut faire référence à :

Prénom 
 Pamphile, Grecque qui aurait inventé la soie ;
 Pamphile, un des maîtres d'Épicure, qui enseignait dans l'île de Samos ;
 Pamphile d'Amphipolis, peintre du , fondateur de l'école de Sicyone ;
 Pamphile, sorcière, un des personnages du roman d'Apulée, Métamorphoses.

Saint chrétien 
 Pamphile de Césarée.

Toponyme 
 Saint-Pamphile est une ville du Québec, au Canada.